Хватовка — село Базарно-Карабулакского района Саратовской области, административный центр Хватовского сельского поселения.

Через село проходит автомобильная трасса Саратов—Базарный Карабулак—Балтай, расстояние до райцентра 17 километров; в селе находится железнодорожная станция Высотная на однопутной неэлектрифицированной железной дороге Аткарск—Сенная Приволжской железной дороги.

В селе имеется средняя школа, детский сад, действует православный храм Святого Иоанна Крестителя.

Климат

Зима 
Зима, как правило, наступает в начале третьей декады ноября, когда температура воздуха как ночью так и днем стабильно начинает держатся ниже нуля градусов, что является причиной образования устойчивого снегового покрова. Осадки выпадают в виде снега, мокрого снега или в очень редких случаях в виде дождя. Средняя температура февраля равна −9,8 °C, но возможны потепления до 0 °C или же, наоборот, сильные похолодания. 26 ноября, в самом начале зимы среднесуточная температура воздуха опускается ниже −5 °C. В период с 27 января по 17 февраля держатся самые низкие температуры, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже −10 °C. В эти три недели возможны самые суровые морозы до −25 −30 градусов. Обычно в такие дни стоит ясная безветренная погода. В последней декаде февраля начинается перелом зимы. Солнце начинает заметно греть в обеденное время, на солнечной стороне появляются сосульки. 14 марта среднесуточная температура воздуха поднимааестя выше −5 °C.

Весна 
Климатическая весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха выше 0 °C. В Хватовке это явление приходится в среднем на 1 апреля. При этой температуре начинается усиленный сход снежного покрова и оттаивание почвы. 12 апреля среднесуточная температура воздуха начинает превышать +5 °C и в этот период у растений возобновляется сокодвижение, они оживают от состояния зимней спячки. 28 апреля среднесуточная температура воздуха начинает устойчиво превышать отметку +10 °C, на деревьях и кустарниках появляются листья, свободные участки почвы начинают покрываться ковром из трав. С 20 мая температура воздуха постоянно поднимается выше отметки +15 °C, что является началом климатического лета.

Лето 
Лето в Хватовке характеризуется жаркой и засушливой погодой. Особенно жарким является период с начала второй декады июля и по середину августа, когда температура воздуха днем поднимается выше +30 °C, а ночью не опускается ниже +20 °C. 30 июня среднесуточная температура воздуха переваливает отметку +20 °C и держится выше неё до 8 августа.

Осень 
Климатическая осень в Хватовке наступает в первой декаде сентября и длится по последней декады ноября. Первая половина осени характеризуется умеренно теплой, солнечной и как правило сухой погодой. Столбик термометра днем поднимается до 15 — 20 °C, ночью же он не опускается ниже +5 °C. Вторая половина осени характеризуется увеличением осадков, большей частью в виде дождя и мороси, дни преобладают пасмурные с ветрами и плотной облачностью. 5 сентября среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 °C, 27 сентября — ниже +10 °C, 17 октября — ниже +5 °C, а 4 ноября — ниже 0 °C.

История 
26 декабря 1938 года Хватовка получила статус рабочего посёлка. С 2004 года — сельский населённый пункт.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Базарно-Карабулакского района
 Храм во имя святого Иоанна Предтечи

Сельские поселения Саратовской области
Населённые пункты Базарно-Карабулакского района
Бывшие посёлки городского типа Саратовской области